Pascual (vgl. Pascal (Vorname)) ist der Familienname folgender Personen:

 Alvaro Pascual-Leone (* 1961), spanischer Neurologe
 Antoine Pascual (* 1933), französischer Fußballspieler
 Beatriz Pascual (* 1982), spanische Geherin
 Carlos Pascual (1931–2011), kubanischer Baseballspieler
 Carolina Pascual (* 1976), spanische Turnerin
 Caterina Pascual Söderbaum (1962–2015), spanisch-schwedische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Eddy Pascual (* 1992), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Fernando Pascual (* 1991), argentinischer Fußballspieler
 Gema Pascual (* 1979), spanische Radsportlerin
 Iu Pascual i Rodés, spanisch: Ivo Pascual (1883–1949), katalanischer Kunstmaler
 Javier Pascual (* 1971), spanischer Radrennfahrer
 Julio Ojeda Pascual (1932–2013), spanischer Ordensgeistlicher, emeritierter Apostolischer Vikar von San Ramón
 Luis de Grandes Pascual (* 1945), spanischer Politiker (PP), Mitglied des Europäischen Parlaments
 Mateo Pascual (* 1998) uruguayischer Leichtathlet
 Pilar Pascual (* 2001), argentinische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Rafael Pascual (* 1970), spanischer Volleyballspieler

Siehe auch:

 San Pascual
 Pasqual
 Pasquale
 Pascal